Сен-Совёр () — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона. Входит в состав округа Люр.

Код INSEE кантона — 7032.

Кантон был образован в 1973 году.

Население 
Население кантона на 2010 год составляло 9679 человек.

Коммуны кантона 
Всего в кантон входят 20 коммун, из них главной является Сен-Совёр.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Сона на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхняя Сона